Sfondrini ist der Nachname folgender Personen:

 Achille Sfondrini (1836–1900), italienischer Architekt
 Giuseppe Sfondrini (1923–2012), italienischer Politiker
 Riccardo Sfondrini (* 1964), italienischer Autor